Reinaldo Vasconcelos Pestana (Rio de Janeiro, ) é um compositor e instrumentista (bateria e percussão) brasileiro, e o fundador do Trio Choro Novo, em 2010.

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro